A Marinha dos Estados Unidos teve dois navios chamados USS Hawaii:

 : um cruzador de batalha da Classe Alaska cancelado incompleto em 1947.
 : um submarino de ataque da Classe Virginia em serviço desde 2007.